Faulenmühle ist der Name folgender Orte:

 Faulenmühle (Munningen), Einöde der Gemeinde Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Faulenmühle (Westhausen), Wohnplatz der Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg